Il doppio del torneo di tennis Naples Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Todd Nelson e Tobias Svantesson che hanno battuto in finale Mark Knowles e Alex O'Brien 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jared Palmer /  Jim Pugh (primo turno)
 Mark Keil /  Dave Randall (semifinali)

 Horacio de la Peña /  Todd Witsken (primo turno)
 Rikard Bergh /  Trevor Kronemann (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 1992